Лучшие синглы США 1990 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1990 год.

Список 1990 года 
 Сингл «Hold On», стал удачным дебютом для женского трио Wilson Phillips. Песня стала «Синглом года» на церемонии Billboard Music Awards в 1990 году, а на церемонии Грэмми в 1991 году она была номинирована в категории «Песня года».

Примечания

См. также 
 Список синглов №1 в США в 1990 году
 Список альбомов №1 в США в 1990 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Лучшие синглы США 1990 года
 Top 100 лучших синглов по годам (Архив)
  Billboard Top Hits 1988-1993 mp3billboardtophits.blogspot.ru
 

Чарты Billboard 1990 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
1990 год в музыке США